Плесецк:

 Плесецк — посёлок городского типа в Архангельской области, центр Плесецкого городского поселения и Плесецкого района.
 Плесецкая — железнодорожная станция в посёлке Плесецк
 Плесецк — российский космодром вблизи посёлка Плесецк.
 Плесецк — военный аэродром, обслуживающий космодром.
 (16358) Плесецк — астероид.